Краснопартиза́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Горный.

География 
Расположен в центре Левобережья, на Сыртовой равнине. Вдоль северной границы района проходит долина реки Большой Иргиз с живописными берегами, покрытыми лесом. Большинство источников района имеют повышенную минерализацию воды.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 185 км.

История 
Район образован как Красно-Партизанский 18 января 1935 года в составе Саратовского края с центром в селе Корнеевка. С 5 декабря 1936 года — в составе Саратовской области.

В 1939 году центр района перенесен в рабочий посёлок Горный.

30 сентября 1958 года в состав района вошла территория упразднённого Чапаевского района с центром в селе Сулак.

1 февраля 1963 года район был упразднён, но 12 января 1965 восстановлен как Краснопартизанский.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Горный) проживают  % населения района.

Национальный состав 

До 1941 года немцы составляли свыше 7 % населения района. Немецкое население было депортировано в соответствии с изданным 28 августа 1941 года Указом Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья.

Муниципально-территориальное устройство 
В Краснопартизанский муниципальный район входят 2 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 1 сельское поселение:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 7 сельских поселений. В 2013 году были упразднены Большесакмыковское, Римско-Корсаковское и Сулакское муниципальные образования (включены в Горновское), а также Корнеевское, Милорадовское и Чистопольское муниципальные образования (включены в Рукопольское).

Населённые пункты 
В Краснопартизанском районе 30 населённых пунктов, в том числе 29 сельских и 1 городской (рабочий посёлок)..

Экономика 
Район аграрный, производится зерно, корма на орошаемых землях, мясо, молоко.

На территории района есть полезные ископаемые: фосфориты, горючие сланцы, строительные материалы. Промышленность представлена небольшими предприятиями по переработке молока и мяса, а также строительных материалов.

Средства массовой информации 
В Краснопартизанском районе выходит газета «Заволжские степи», являющаяся официальным органом администрации района.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Краснопартизанского муниципального района
 Официальный сайт газеты «Заволжские степи» Краснопартизанского муниципального района